Jean-Marc Ardiet-Gaboyer est un peintre sculpteur français, né à Paris, le .

Biographie 
Jean-Marc Ardiet-Gaboyer est installé dans le Jura, à Saint-Laurent-en-Grandvaux depuis 1982. Il étudie à Paris le dessin et la décoration, puis à Tours la peinture et la publicité à l'École Brassart.

Il s'intéresse aussi très tôt à la photographie et a exposé de nombreuses fois ses photos.

Jean-Marc Ardiet-Gaboyer a notamment été élève du peintre Jean Abadie.

Exposition
Expositions collectives et personnelles en France et à l'étranger.

Quelques prix 
1970 Premier prix national affiche ATAM
1979 Premier prix jumelage européen (Ville de Paris -Poste allemande) pour la couverture d'un livre
1980 Prix du public photo club d'Île-de-France 
1997 Parmi les 12 lauréats au concours national « Trophées innovation » organisé par l'AVIP (plus de 2400 participants)
1998 Premier prix de sculpture de l'ADAJ

Peintre français du XXIe siècle
Sculpteur français du XXe siècle
Sculpteur français du XXIe siècle
Naissance en octobre 1950
Naissance à Paris